Gleixner ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Gleixner (1920–1962), deutscher Fußballspieler
 Lucas Norbert Gleixner von Rosenbrunn (1569–1641), Rat der Stadt Iglau und Zinngießer
 Thomas Gleixner (* 1962), deutscher Programmierer
 Traudl Gleixner, deutsche Fußballspielerin
 Ulrike Gleixner (* 1958), deutsche Historikerin